Raaflaub ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Raaflaub (* 1946), Schweizer Dirigent
 Fritz Raaflaub (1884–1953), Schweizer Politiker
 Hans Raaflaub (1928–2010), Schweizer Schriftsteller
 Kurt Raaflaub (* 1941), Schweizer Althistoriker
 Walter Raaflaub (* 1941), Schweizer Arzt und Sachbuchautor